Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Henri Leconte e Yannick Noah 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (Campioni)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (secondo turno)
 Assente
 Heinz Günthardt /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)

 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (semifinali)
 Victor Amaya /  Brian Gottfried (quarti di finale)
 Mike Bauer /  Scott Davis (secondo turno)
 Francisco González /  Víctor Pecci (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1984